Plaza Isabel la Católica o Plaza de Isabel la Católica puede referirse a:

Lugares

Bolivia 
 Plaza Isabel la Católica, en La Paz.

Chile 
 Plaza España Isabel La Católica, en Concepción.

España 
  Plaza Isabel la Católica, en Dueñas.
  Plaza de Isabel la Católica, en Granada.
  Plaza Isabel la Católica, en Huelva.

Perú 
 Plaza Isabel la Católica , en el Callao.

Uruguay 
 Plaza Isabel de Castilla, en Montevideo.

Venezuela 
 Plaza Isabel la Católica , en Caracas.

Plazas